pająk z rodziny ptasznikowatych
 Ptasznik – szczyt Gór Złotych
 Ptasznik – wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim

Osoby 
 Henryk I Ptasznik– książę Saksonii 912 –936, król Niemiec 919 –936
 Paweł Ptasznik – polski prezbiter rzymskokatolicki, prałat, doktor teologii
 Włodzimierz Ptasznik –  polski samorządowiec, doktor nauk rolniczych